Orleans kan syfta på:

 Orleans (tyg) – en halvyllevävnad
 Orleans (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp

Geografi

Antarktis 

 Orléans Strait,

Brasilien 

 Orleans (kommun), Santa Catarina,

Frankrike 

 Orléans, stad, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Orleans, Ontario, stadsdel i Ottawa, Ontario,

USA 

 Orleans, Indiana, Orange County, 
 Orleans, Iowa, ort, Dickinson County, 
 Orleans, Massachusetts, Barnstable County, 
 Orleans, Nebraska, Harlan County, 
 Orleans, Vermont, Orleans County,

Se även 
 New Orleans
 Orleans County – flera
 Orleans Parish

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar